Агдере () —  посёлок в Ордубадском районе Азербайджанской Нахичеванской Автономной Республики. Основан в 1950 году.

География 

Расположен у отрогов Зангезурского хребта, на берегу реки Гиланчай (приток реки Аракс) в 26 км к северо-западу от районного центра Ордубада, вблизи трассы Ордубад-Нургют.

Население 

По данным на 1976 год в Агдере проживало 56 человек, действовал горно-обогатительный комбинат.

В настоящее время постоянного населения не имеет, но в посёлке функционирует станция наблюдения Батабатской астрофизической обсерватории.

Примечания 

Населённые пункты Ордубадского района